Christian-Jacques Castellan, né le  à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), est un footballeur français, devenu entraîneur.

Biographie 

Cet attaquant est décrit comme un buteur à l'ancienne, rodant dans la surface dans l'attente d'un ballon qui une fois dans ses pieds finissait souvent au fond des filets. Il dispute dans sa carrière plus de 400 matchs de championnat de France, dont 177 en première division, pour 165 buts.

Castellan mène ensuite une carrière assez mouvementée d'entraîneur. Entraîneur du Stade quimpérois de  et l'été 1984, en D2, il assure ensuite des brefs interims au Stade brestois en 1991, puis à La Roche-sur-Yon en 2003, en National. En 2009, il est recruté par le Mouloudia club El Eulma, en Algérie.

Carrière de joueur 
 
 1966-1967 : Stade français
 1967- : Girondins de Bordeaux
 -1970 : FC Lorient
 1970-1972 : AS Angoulême
 1972-1973 : FC Metz
 1973- : AC Ajaccio
 -1976 : Olympique avignonnais
 1976-1980 : Stade quimpérois
 1980-1981 : Stade rennais

Carrière d'entraîneur 

 1981-1982 : CEP Lorient
 - : Stade quimpérois
  : FC Brest-Armorique
 -2003 : La Roche Vendée Football
 2004-2006 : US Roye
 2009- : MC El Eulma

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1945
Naissance à Montceau-les-Mines
Footballeur français
Joueur du Stade français (football)
Joueur des Girondins de Bordeaux
Joueur du FC Lorient
Joueur de l'Angoulême CFC
Joueur du Football Club de Metz
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur du Stade rennais
Joueur du Quimper Kerfeunteun FC
Joueur de l'Avignon Football 84
Entraîneur français de football
Entraîneur du Quimper Cornouaille FC
Entraîneur du Stade brestois
Entraîneur de l'ES Sétif